Montgenèvre (miejscowość) – miejscowość i gmina we Francji 
 Montgenèvre (przełęcz) – przełęcz górska w Alpach